Blue Mountains (Oregon), serralada a l'oest dels Estats Units
 Blue Mountains (New South Wales), altiplà dissecat de Nova Gal·les del Sud a Austràlia 
 Parc Nacional de les Blue Mountains, parc nacional de Nova Gal·les del Sud a Austràlia